Йохен Шимманг (Немецкий язык Jochen Schimmang, 1948, Нортхайм, Германия) — немецкий писатель и переводчик.

Биография 
Родился в 1948 г. в Нортхайме (Ганновер) и вырос в Леере (Восточная Фризия). В 1969—1974 гг. изучал политические науки и философию в Свободном университете Берлина, а в 1993 г. окончательно выбрал путь свободного литератора. С 1978 по 1998 г. он жил в Кёльне, позже один год в Париже, а в 1999-м вернулся в Леер. С лета 2005 г. Йохен Шимманг и его жена Сабина живут в Ольденбурге.

В 1996-97 г. Шимманг был поэтом in residence в университете Эссена, а в зимний семестр 2000/2001 г. — приглашенным профессором в лейпцигском Немецком литературном институте.
В 1996-м за сборник рассказов «Царские пути» он был удостоен Рейнской литературной премии; в 2002 г. его роман «Лакуна Мурнау» был отмечен премией «Новая книга», а в 2005 г. на «Днях радиопьес в Цонзе» он выиграл приз за лучшую региональную радиопьесу. В 2000 г. Шимманг получил Нижнесаксонскую годичную стипендию для занятий литературой.
Йохен Шимманг является членом немецкого ПЕН- клуба и немецкого общества Марселя Пруста.

На русском языке издан только один его роман  - «Новый центр».

Награды, премии, стипендии 
 Стипендия Немецкого литературного фонда, 1982, 1992, 2007
 Рейнская литературная премия. Зигбург, 1996
 Премия «Новая книга» Союза писателей Нижней Саксонии / Бремен, 2002.
 Премия «Региональная радиопьеса». «Дни радиопьес в Цонзе», 2005
 Стипендия Дома художников Эденкобен, август-декабрь 2008

Публикации 
 Neue Mitte. [Новая середина/Новый центр] Роман. Edition Nautilus, München 2011.
 Das Beste was wir hatten. [Лучшее, что мы имели.] Роман. Edition Nautilus, München 2009.
 Auf Wiedersehen, Dr. Winter.[До свидания, доктор Винтер.] Рассказы. Tisch 7, Köln 2005.
 Vier Jahreszeiten. [Четыре времени года] Рассказы. Satzwerk, Göttingen 2002.
 Die Murnausche Lücke. [Лакуна Мурнау.] Роман. Das Wunderhorn, Heidelberg 2002.
 Vertrautes Gelände, besetzte Stadt. [Знакомое место, город не для тебя.]Schöffling & Co., Frankfurt 1998.
 Ein kurzes Buch über die Liebe. [Короткая книга про любовь.]Роман. Schöffling & Co., Frankfurt 1997
 Königswege.[Царские дороги.] Schöffling & Co., Frankfurt 1995
 Carmen.[Кармен.]Повесть, но иногда Рассказ. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 1992.
 Die Geistesgegenwart. [Присутствие духа.] Роман. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 1990.
 Das Vergnügen der Könige. [Удовольствие для царей.] Рассказы. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 1989.
 Der Norden leuchtet. [Север сияет.] Рассказы. Suhrkamp, Frankfurt 1984
 Das Ende der Berührbarkeit. [С уязвимостью кончено.]Рассказ. Suhrkamp, Frankfurt 1981.
 Der schöne Vogel Phönix. [Красивая птица феникс.]Роман. Suhrkamp, Frankfurt 1979.

Публикации на русском языке 
 Новый центр: Роман/ Пер с нем. И. С. Алексеевой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. — 344 с.

Примечания

Ссылки 
1. Информация об авторе на сайте Издательства Ивана Лимбаха 

2. Информация об авторе на сайте Института Гёте

3. Отрывки из романа «Новый центр» на сайте Прочтение

Писатели Германии XXI века
Писатели Германии XX века
Немецкие писатели
Переводчики Германии